Camille Georges Jousse (1887-1945), ouvrier du ciel, héros de deux guerres.
 Daniel Jousse (1704-1781), jurisconsulte français, conseiller au siège présidial d'Orléans.
 Étienne Jousse, prêtre, frère cordelier au couvent de Saumur, 1590.
 Germain Jousse (1895-1988), général français, Compagnon de la Libération.
 Georges Jousse (1946-), ingénieur, expert de Justice, enseignant, théoricien des risques (inventeur du terme "riscologie" et de la notion de risque aryétique.)
 Izabeau Jousse (1967-), peintre, sœur d’Hélène Jousse, sculpteur.
 Jean Jousse (v.1390-1453), prêtre, chanoine, docteur-régent de la faculté de droit d’Angers.
 Jean Jousse, alias John Jousse (Orléans 1760-Londres 1837), musicien franco-anglais.
 Joachim Jousse (1972-), chef d'orchestre et directeur musical français.
 Joseph Jousse (1861-1918), prêtre capucin, connu sous le nom de Père Jean-Baptiste de Chémery. 
 Julien Jousse (1986-), pilote automobile français.
 Marcel Jousse (1886-1961), prêtre jésuite français, professeur d’anthropologie linguistique.
 Mathurin Jousse (1575-1645), maître serrurier et théoricien d'architecture français.
 Robert Jousse (1889-1961), médecin homéopathe, chef du dispensaire Hahnemann à Paris.
 Samuel Jousse (1798-1878), pasteur français, président du consistoire de Moncaret.
 Théophile Jousse (1823-1890), missionnaire protestant français au Lesotho,à partir de 1858.
 Thierry Jousse (1961-), réalisateur et critique de cinéma français.
Patronyme français
Homonymie de patronyme